40m oder 40 m steht für:
 40 Meter, Längenangabe
 40-Meter-Band, Kurzwellen-Frequenzbereich
 40 Minuten in der 00h:00m:00,00s-Stundenmaß-Darstellung

40M oder 40 M steht für:
 40 Mark (DDR)
 40M Nimrod, ungarischer Flugabwehrpanzer
 40M Turán I, ungarischer Panzer, siehe Turan (Panzer)

Siehe auch:
 M40